Кермадек (плита)
 Кермадек (жолоб)
 Кермадек (острови)
 
 Юон де Кермадек — французький мореплавець